Val van de opstandige engelen, schilderij van Frans Floris uit 1554
De val der opstandige engelen, schilderij van Pieter Bruegel uit 1562
De val van de opstandige engelen (Rubens), schilderij van Peter Paul Rubens uit ca. 1620
De val van de opstandige engelen (Giordano), schilderij van Luca Giordano uit ca. 1666
De val van de opstandige engelen (marmersculptuur), 18e-eeuwse beeldengroep